Илжа () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радомский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 15 761 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Алёйзув
 Бялка
 Блазины-Дольне
 Блазины-Гурне
 Хваловице
 Флёренцья
 Гавожина
 Ясенец-Илжецки-Гурны
 Ясенец-Илжецки-Дольны
 Ясенец-Мазаже
 Едлянка-Нова
 Едлянка-Стара
 Каетанув
 Колёня-Середзице
 Кошары
 Котлярка
 Кшижановице
 Маломежице
 Мазаже-Нове
 Мазаже-Старе
 Пакослав
 Паствиска
 Пеньки
 Пилатка
 Плудница
 Прендоцин
 Прендоцин-Колёня
 Середзице
 Староседлице
 Валентынув
 Михалув
 Новы-Ясенец-Илжецки
 Пётрове-Поле
 Середзице-Заводзе

Соседние гмины 
 Гмина Броды
 Гмина Цепелюв
 Гмина Казанув
 Гмина Мижец
 Гмина Жечнюв
 Гмина Скарышев
 Гмина Вежбица

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства